Беш або баш () у перекладі з англійської означає «удар».
 Bash — Bourne again shell — командний інтерпретатор для UNIX
 Bash.org — англомовний сайт із колекцією виписок із розмов
 УкрБаш — один з україномовних аналогів
 Bash.org.ru  — один з російськомовних аналогів